L'édition 2022 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Yulia Putintseva, remplacée par  Kaja Juvan
  Emma Raducanu, remplacée par  Dayana Yastremska
  Mayar Sherif, remplacée par  Viktorija Golubic
  Sara Sorribes Tormo, remplacée par  Petra Martić
  Sloane Stephens, remplacée par  Caroline Garcia
  Clara Tauson, remplacée par  Magdalena Fręch
  Ajla Tomljanović, remplacée par  Aleksandra Krunić

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes britanniques du tennis décident de bannir les joueurs de Russie et de Biélorussie des tournois en Grande-Bretagne.

Lauréates 
La Brésilienne Beatriz Haddad Maia remporte le 3e titre de sa carrière en battant en finale la Chinoise Zhang Shuai.

En double, la paire Lyudmyla Kichenok / Jeļena Ostapenko remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2022
Tennis en juin 2022